Borgen, sobborgo del comune norvegese di Asker 
Borgen - Il potere, serie televisiva danese
Johan Borgen, scrittore norvegese